Namslau 

 ist der früher offizielle deutsche Name der Stadt Namysłów in Schlesien,  Polen

Namslau ist der Name von 

 Julius Carl Friedrich Namslau (1842–1912), Berliner Stadtrat und Geheimer Regierungsrat